Sindangasih (Cikatomas), een plaats in Indonesië
Sindangasih (Banjarsari), een plaats in Indonesië
Sindangasih (Karangtengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing